Герчиков — фамилия. Известные носители:
 Герчиков, Анатолий Яковлевич (род. 1943) — учёный-физикохимик.
 
 Герчиков, Никон Парфёнович (1896—1971) — советский учёный-зоотехник, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Герчиков, Семён Григорьевич (1940-е) — советский ленинградский дирижёр.
 Герчиков, Феликс (род. 1981) — российский режиссёр.

 Герчикова, Ирина Никоновна (1928—2016) — российский учёный, специалист в области менеджмента и международного бизнеса, заслуженный деятель науки РФ, дочь Никона Парфеновича Герчикова.